HRT — это аббревиатура, которая может означать:

Автогонки 
 Holden Racing Team, австралийская команда гонщиков 
 HRT, команда Формулы 1 
 HRT F112 — гоночный автомобиль испанской команды Формулы-1 HRT F1 Team.

Аэропорты 
 Hurlburt Field — во Флориде, США
 RAF Linton-on-Ouse — в Англии, Великобритания

Вещание 
 HRT — аббревиатура телерадиокомпании «Радио и телевидение Хорватии». Включает в себя следующие телеканалы:
 HRT 1
 HRT 2
 HRT 3
 HRT 4

Медицина 
 Гормонозаместительная терапия (Hormone Replacement Therapy)

Транспортная отрасль 
 Helsinki Regional Transport Authority () — транспортная компания, Финляндия
 Hiroshima Rapid Transit — железнодорожная компания, Япония

Иные значения 
 Hostage Rescue Team — Команда спасения заложников, подразделение ФБР